Der Name Musculus abductor digiti minimi kann stehen für:
 den kurzen Beugermuskel des kleinen Fingers („Kurzer Kleinfingerbeuger“), siehe Musculus flexor digiti minimi brevis (Hand)
 den kurzen Beugermuskel des kleinen Zehs („Kurzer Kleinzehenbeuger“), siehe Musculus flexor digiti minimi brevis (Fuß)